Lockridge est un patronyme porté notamment par :

 Frances Lockridge (1896-1963), écrivain américain de roman policier, épouse de Richard Lockridge (1898-1982), écrivain américain de roman policier ;
 Rocky Lockridge (1959-2019), boxeur américain.

 Lockridge, une ville du  comté de Jefferson, en Iowa, aux États-Unis.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme